

Lokalizacje w Rosji 
 Bogdanowka – wieś w rejonie atkarskim obwodu saratowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie bagrationowskim obwodu kaliningradzkiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie baryszskim obwodu uljanowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie biejskim Chakasji
 Bogdanowka – wieś w rejonie bogorodickim obwodu tulskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie bondarskim obwodu tambowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie borskim obwodu samarskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie celińskim obwodu rostowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie chisławiczskim obwodu smoleńskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie czechowskim obwodu moskiewskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie fierzikowskim obwodu kałuskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie iłańskim Kraju Krasnojarskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie iszymbajskim Baszkortostanu
 Bogdanowka – wieś w rejonie kimowskim obwodu tulskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie kinielskim obwodu samarskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie kiriejewskim obwodu tulskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie kołomieńskim obwodu moskiewskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie konyszewskim obwodu kurskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie kormiłowskim obwodu omskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie kozielskim obwodu kałuskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie krasnokamieńskim Kraju Zabajkalskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie krasninskim obwodu smoleńskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie nieftiegorskim obwodu samarskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie nikolskim obwodu wołogodzkiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie nowomoskowskim obwodu tulskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie nowooskolskim obwodu biełgorodzkiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie nowowarszawskim obwodu omskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie pierielubskim obwodu saratowskiego
 Bogdanowka – chutor w rejonie prochorowskim obwodu biełgorodzkiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie radiszczewskim obwodu uljanowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie siedielnikowskim obwodu omskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie siewiernym obwodu orenburskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie staroszajgowskim Mordowii
 Bogdanowka – wieś w rejonie stiepnowskim Kraju Stawropolskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie sudżańskim obwodu kurskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie surskim obwodu uljanowskiego (osiedle wiejskie Astradamowka)
 Bogdanowka – wieś w rejonie surskim obwodu uljanowskiego (osiedle wiejskie Czebotajewka)
 Bogdanowka – wieś w rejonie szatkowskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie szumiackim obwodu smoleńskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie tatarskim obwodu nowosybirskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie tockim obwodu orenburskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie tutajewskim obwodu jarosławskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie urickim obwodu orłowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie wygonickim obwodu briańskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie zianczurińskim Baszkortostanu
 Bogdanowka – wieś w rejonie znamieńskim obwodu orłowskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie zubowo-polanskim Mordowii

 Nieistniejące
 Bogdanowka – była wieś w rejonie tabuńskim Kraju Ałtajskiego, istniejąca do 1983 roku

 Rzeki
 Bogdanowka – rzeka, dopływ Jangiza w obwodu orenburskim
 Bogdanowka – rzeka, dopływ Kiemi w Kraju Krasnojarskim
 Bogdanowka – rzeka, dopływ Suchody w obwodu iwanowskim

Lokalizacje w Armenii 
 Bogdanowka – dawna nazwa wsi Noraszen w prowincji Lorri

Lokalizacje w Gruzji 
 Bogdanowka – dawna nazwa (do 1991) miasta Ninocminda w regionie Samcche-Dżawachetia
 Bogdanowka – dawna nazwa (do 2012) wsi Mzisguli w regionie Kachetia

Lokalizacje w Kazachstanie 
 Bogdanowka – wieś w rejonie Kamysty obwodu kustanajskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie Pawłodar obwodu pawłodarskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie Terekty obwodu zachodniokazachstańskiego
 Bogdanowka – wieś w rejonie Żambył obwodu północnokazachstańskiego
 Bogdanowka – dawna nazwa (do 2006) wsi Ałakol w rejonie Bułandy obwodu akmolskiego